Челя:

Фамилия
 Челя, Аранит (1923—2018) — албанский юрист и политик.

Топоним
 Челя — река в России.